

Patronyme
 Frédéric Rihouet, (1795-1882), fut un homme politique français.
 Nathalie Rihouet, (1965- ) est une présentatrice météo française.

Homonymie
Homonymie de patronyme